Алберто Ривера (активиста), шпанско-амерички антикатолички активиста
 Алберто Ривера Пизаро, шпански фудбалер
 Алберт Ривера, шпански политичар